LMP peut faire référence à :
 Lithium métal polymère, une technologie d'accumulateur lithium ;
 Loueur de meublé professionnel, un statut fiscal en France ;
 Le Mans Prototype, une catégorie de voiture de compétition ;
 Le Meilleur Pâtissier, émission de téléréalité culinaire diffusée sur M6 ;
  ;
 Licenciement pour motif personnel, l'un des motifs de licenciement en droit du travail en France ;
 Le Lavoir Moderne Parisien, un théâtre du quartier de la Goutte d'Or, rue Léon, dans le  de Paris ;
 La politique peut être différente (Lehet más a politika, LMP), un parti politique hongrois d'inspiration écologiste.